Марија Петровић може бити:

 Марија Петровић (Карађорђева сестра)
 Марија Петровић (рукометашица), српска рукометашица
 Марија Петровић (кошаркашица), професионална српска кошаркашица
 Марија Петровић (атлетичарка)